Goolrick ist der Familienname folgender Personen:

 Charles O’Conor Goolrick (1876–1960), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Politiker
 Robert Goolrick (* 1948),  US-amerikanischer Schriftsteller    
 William K. Goolrick (1920–2012),  US-amerikanischer Militärhistoriker